Бори́с Пиотро́вский: Пиотровский, Борис Борисович (1908—1990) — советский археолог, востоковед, академик АН СССР; директор Государственного Эрмитажа (1964—1990).
 Пиотровский, Борис Михайлович (род. 1982) — российский экономист, член-корреспондент РАХ (2013), вице-губернатор Санкт-Петербурга (с 2021); внук Б. Б. Пиотровского.